XK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 444 амінокислот, а молекулярна маса — 50 902.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт амінокислот. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Групи крові
Транспортні білки